Dellwig bezeichnet:

 Haus Dellwig, ein Wasserschloss in Dortmund
 Dellwig (Dortmund), einen Ortsteil von Dortmund
 Dellwig (Essen), einen Stadtteil von Essen 
 Dellwig (Fröndenberg), einen Ortsteil von Fröndenberg/Ruhr, Kreis Unna

Dellwig ist der Familienname von:

 Magnus Dellwig (* 1965), deutscher Historiker und Sozialwissenschaftler im Dienst der Stadt Oberhausen sowie Schriftsteller

Siehe auch:
 Delwig
 Dellwing